QBF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vail Van Service Off Line Point (Colorado) (Stati Uniti)